Kingittuatsiaq bezeichnet:
 Kingittuatsiaq (Insel, Toornaarsuttallip Alanngorlia), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuatsiaq (Insel, Tunu), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kingittuatsiaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland